Fabatus ist das Cognomen folgender Personen:

 Lucius Calpurnius Fabatus, römischer Offizier
 Lucius Roscius Fabatus (um 95 v. Chr.–43 v. Chr.), römischer Politiker
 Marcus Scandilius Fabatus, römischer Offizier (Kaiserzeit)